Le Livret d'informations santé secours routiers (LISSR), créé par Maxime Lafosse fin 2008 et vendu par LISSR, est un document à conserver sur soi, en particulier lors des déplacements (automobile, deux-roues, quad, randonnée, ski), dans le but de fournir des informations médicales indispensables aux urgentistes pour les premiers secours.

À noter que la société LISSR n'est plus active depuis 2013.

Description 
Le système LISSR a été conçu par Maxime Lafosse en collaboration avec des médecins urgentistes du SAMU et du SMUR. Plus d'une trentaine d'informations (regroupées dans les sections « Identité », « Groupe sanguin receveur », « Informations urgences médicales », « Personnes à prévenir en cas d'accident ») peuvent être indiquées par le possesseur du livret d'informations santé ; certaines peuvent être validées par son médecin traitant.

LISSR a édité trois versions du livret d'informations santé :
 le « livret voiture », qui permet d'inscrire le profil médical de six adultes et comprend quatre fiches pédiatriques (de 0 à ) ; à conserver à bord d'un véhicule ;
 le « livret individuel adulte », fourni notamment avec une pochette plastique ;
 le « livret pédiatrique de 0 à  », fourni notamment avec une pochette plastique.

Le LISSR a été salué par Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale.

Mode d'emploi 
Le livret doit être complété notamment avec une photographie d'identité récente et la signature de la personne, puis placé dans la boîte à gants du véhicule ; la vignette afférente sera collée sur le pare-brise.

Diffusion 
Ces versions et des accessoires (porte-clé, macaron) étaient disponibles sur le site de LISSR jusqu'en 2016 ou dans certaines pharmacies.
 Le livret d'informations santé a été diffusé à plus de  depuis son lancement et a intéressé près de cinquante grandes sociétés.
 Plus d'un million de personnes sont associées au livret et à la carte « Urgence médicale 15 » (UM15), qui comporte un flashcode.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bilan (prompt secours) (section Bilan complémentaire)
 Gestes de première urgence (section Situations pouvant évoluer vers une urgence vitale)
 Carnet de santé
 Dossier médical
 Dossier médical personnel

Premiers secours
Données personnelles
Document